Виктор Липатов:* Липатов, Виктор Алексеевич (род. 1941) — советский гребец, тренер.
 Липатов, Виктор Владимирович (1940—2002) — советский футболист.
 Липатов, Виктор Сергеевич (1935—2007) — русский писатель-эссеист, поэт, искусствовед, главный редактор журнала «Юность».